Fladin kan syfta på:

 Eugène Flandin (1809–1876), italiensk-fransk konstnär
 Pierre Étienne Flandin (1889–1958), fransk politiker.

Franska efternamn